Andreas Heusler ist der Name folgender Personen:

* Andreas Heusler (Jurist, 1802) (1802–1868), Schweizer Jurist, Rechtshistoriker und Politiker
 Andreas Heusler (Jurist, 1834) (1834–1921), Schweizer Jurist, Rechtshistoriker und Politiker
 Andreas Heusler (Altgermanist) (1865–1940), Schweizer Mediävist
 Andreas Heusler (Historiker) (* 1960), deutscher Historiker und Archivar